Der Grand Prix Hassan II 2022 war ein Tennisturnier, welches vom 4. bis 10. April 2022 in Marrakesch stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2022 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Houston die Fayez Sarofim & Co. US Men’s Clay Court Championship gespielt, welche genau wie der Grand Prix Hassan II zur Kategorie ATP Tour 250 zählte.

Sieger aus dem Jahr 2019 war im Einzel Benoît Paire, im Doppel Jürgen Melzer und Franko Škugor.

In den letzten beiden Jahren wurde das Turnier aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 534.555 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 597.900 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 3. bis 5. April 2022 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2022
Tennisturnier in Marrakesch